Сергей Суханов:
 Суханов, Сергей Алексеевич (1867—1915) — российский психиатр.
 Суханов, Сергей Германович (1953—2015) — советский и российский кардиохирург.
 Суханов, Сергей Иванович (1930—1986) — советский легкоатлет.